Jelbeszéd, szavak nélküli tudatos kommunikációs eszköz
 Jelbeszéd, Koncz Zsuzsa 1973-as nagylemeze
 Jelbeszéd, Luttor Mara 1974-es filmje
 Jelbeszéd, Gary Winnick 1998-as filmje